Анатолий Васильевич Коробов (, дер. Гурьевская, Вологодская губерния — 3 октября 1967, Москва) — советский государственный деятель.

Образование 
В 1931 году окончил Вятский педагогический институт по специальности преподаватель политэкономии. Кандидат экономических наук (1936)

Биография 
 1924 по 1928 год — конторщик-счетовод на бумажной фабрике, учитель, секретарь сельсовета, председатель рабочего комитета союза строителей в пос. Лальск.
 1928 по 1931 год — студент Вятского педагогического института
 1931 по 1933 год — заместитель директора Вятского педагогического института
 1933 по 1938 год — аспирант, затем доцент Московского планового института
 1938 по 1951 год — руководитель группы, заместитель начальника отдела, начальник отдела, начальник Управления Госплана СССР
 1951 по 1953 год — заместитель Председателя Госплана СССР
 1953 по 1953 год — помощник Председателя Совета Министров СССР
 1953 по 1958 год — Управляющий Делами Совета Министров СССР
 1958 по 1960 год — заместитель Министра финансов СССР
 1960 по 1963 год — заместитель председателя Государственно-экономического совета Совета Министров СССР
 1963 по 1963 год — начальник сводного отдела народнохозяйственного плана Госплана СССР
 1963 по 1965 год — заместитель председателя Государственного планового комитета СССР — министр СССР
 1966 по 1967 год — персональный пенсионер союзного значения

Партийная и общественная жизнь 
 Член Коммунистической партии с 1942 года
 1926 по 1928 год — председатель рабочего комитета местного союза строителей
 В 1943 Награждён орденом Трудового Красного Знамени
 Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище

Примечания

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/Persons/AEG/4813584a/index.shtml Биография на сайте www.az-libr.ru] 

Работники Госплана СССР
Управляющие делами Совета министров СССР
Министры СССР
Члены КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения